Alazraqui ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alazraqui (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rylee Alazraqui (* 2011), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin